Mutyaba ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Mutyaba, ugandischer Fußballspieler
 Mike Mutyaba (* 1991), ugandischer Fußballspieler
 Muzamir Mutyaba (* 1993), ugandischer Fußballspieler